Esistono più comuni francesi con questo nome

 Montastruc – Lot e Garonna
 Montastruc – Alti Pirenei
 Montastruc – Tarn e Garonna